La Collada de la Torre, o Coll de la Torre, o Coll del Castanyer Gros, és un coll de muntanya de 482,9 m alt dels Pirineus del terme comunal vallespirenc de Morellàs i les Illes.

És en el terç meridional del terme actual, al límit de l'antiga comuna de les Illes. És a ponent del Mas de la Torre i a prop, a llevant del Clot dels Burros i al nord-est de les Illes.

Bibliografia

Referències 

Colls de Morellàs i les Illes